Медвежий павиан, или чакма () — вид приматов из семейства мартышковых. 
Достигая  длины до 115 см и массы до 31 кг, представители вида являются самыми крупными и тяжёлыми из павианов. 
Внешние признаки медвежьего павиана —  тёмно-коричневая или серая шерсть (в отдельных регионах может преобладать та или иная окраска), длинная морда и (в отличие от других видов павианов) отсутствие у самцов гривы.

Распространение 
Ареал медвежьих павианов охватывает южную часть Африки и тянется от Анголы, Замбии и Мозамбика до ЮАР. Размеры животных могут варьироваться в зависимости от региона обитания. Так, в пустыне Калахари водятся особо мелкие медвежьи павианы.

Образ жизни 
Как и все павианы, медвежьи павианы живут в группах, которые, как правило, являются смешанными. Однако в некоторых регионах, как например в гористой части ЮАР, доминируют группы с одним самцом. Для медвежьих павианов характерны сложное социальное поведение и коммуникация с помощью поз, гримас, звуков и телесных контактов. 

Медвежьи павианы всеядны, предпочитают фрукты, но не брезгуют и листьями, насекомыми, семенами и мелкими позвоночными. Обитающие у мыса Доброй Надежды популяции расширили своё меню, включив в него двустворчатых моллюсков, а также — в соответствующие сезоны — яйца акул. Для питания морской пищей медвежьи павианы приходят на побережье раз в две недели во время самого сильного отлива. При расстройстве желудка эти приматы жуют каолин.

Подвиды 
 Papio ursinus ursinus Kerr, 1792 — на юге Южной Африки
 Papio ursinus griseipes Pocock, 1911 — от севера Южной Африки до Замбии
 Papio ursinus raucana Shortridge, 1942 — в Намибии и южной Анголе

Охранный статус 
Медвежьи павианы довольно многочисленны и не находятся под угрозой исчезновения.

См. также 
 Джек (павиан)

Примечания 

Павианы
Животные, описанные в 1792 году
Млекопитающие Африки